Zkratka CBD může znamenat:

 CBD – kanabidiol (cannabidiol)
 c. b. d. – což bylo dokázati
 Úmluva o biologické rozmanitosti (angl. Convention on Biological Diversity, CBD)